Tacka kan avse:

 Tacka – en vuxen fårhona, se får
 Tacka (gjutning) –ett gjutet stycke av metall 
 Tackjärn –  järn med en kolhalt på över 4 %
 Guldtacka – ett massivt gjutet stycke guld
 Det man gör när man visar Tacksamhet